Новоугловский — посёлок в Угловском районе Алтайском крае. Входит в состав Угловского сельсовета.

Население

Примечания 

Населённые пункты Угловского района